Там, где раки поют ():

 «Там, где раки поют» — книга Делии Оуэнс 2019 года.
 «Там, где раки поют» — фильм Оливии Ньюман 2022 года, основанный на книге Делии Оуэнс.

Страницы значений:Фильмы
Страницы значений:Литературные произведения